Коциняк ()  — польське прізвище.

Відомі носії 

 Коциняк Ян (* 1937 — † 2007) — польський актор театру, кіно, телебачення і кабаре, а також актор озвучування.
 Коциняк Маріан (* 1936 — † 2016) — польський актор.
 Коциняк Гражина (* 1938 — † 2016) — польська монтажерка фільмів.